Settlement steht für
 Settlement (Finanzwesen), die Übereignung von Wertpapieren nach einer Transaktion
 Cash settlement oder Barausgleich, die Barzahlung an Stelle der Andienung von Wertpapieren
 Permanent Settlement, eine im Jahr 1793 festgelegte Grundsteuer in Gebieten Bengalens

Siehe  auch
 Act of Settlement
 Latin Settlement
 Settlement-Bewegung, sozialreformerische Strategie, gilt als historische Basis für Gemeinwesenarbeit.
 Settlement Indians
 Selkirk Settlement
 The Settlement